Niemcy:
 Brake – dzielnica miasta Bielefeld
 Brake – dzielnica miasta Lemgo
 Brake – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Wesermarsch

Zobacz też:
 Braake
 Bracke